Armenochori kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Armenokhori, ort, Eparchía Lemesoú,

Grekland 

 Armenokhórion, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar